

Єфремкино — село, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Єфремкино — село, Ширинський район, Хакасія